Европски рекорди у атлетици на отвореном су најбољи резултати европских атлетичара постигнути на атлетским такмичењима на отвореном широм света. Преглед европских рекорда признатих од ЕАА (Европска атлетска асоцијација) постигнутух до 10. маја 2016. приказан је у следећој табели.

Мушкарци

Жене 

+ = пролазна времена у главној трци

Галерија светских рекордера из Европе

Мушкарци

Жене

Спољашње везе 
 Европски рекорди у атлетици ИААФ
 Званични атлетски рекорди на отвореном за мушкарце - ЕАА
 Званични атлетски рекорди на отвореном за жене - ЕАА

Атлетски рекорди